Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es wimbledoni teniszbajnokság férfi páros mérkőzéseit.

A címvédő a második kiemelt Bob Bryan–Mike Bryan-testvérpár volt, akik ezúttal az elődöntőben elbúcsúztak a küzdelmektől, miután négy játszmában vereséget szenvedtek a szabadkártyával elinduló Jonathan Marray–Frederik Nielsen-kettőstől. A brit-dán páros a döntőt is megnyerte, mivel 4–6, 6–4, 7–6(5), 6–7(5), 6–3-ra legyőzték az ötödik kiemelt Robert Lindstedt–Horia Tecău-kettőst. 1998 óta először fordult elő ebben a versenyszámban, hogy öt játszmában dőlt el a döntő sorsa.

Marray és Nielsen csak a wimbledoni torna kedvéért állt össze, korábban soha nem játszottak együtt. Az említetteken kívül további két kiemelt csapatot is elbúcsúztattak a küzdelmektől, az első körben Marcel Granollers és Marc López kettősét, míg a harmadik fordulóban a nyolcadik kiemelt Iszámul-Hak Kuraisi–Jean-Julien Rojer-duót. Először fordult elő Wimbledonban, hogy a férfiaknál szabadkártyával nyert egy páros.

Marray 1936 óta az első brit férfi, aki ebben a versenyszámban győzni tudott az All England Clubon. Hetvenhat évvel korábban Pat Hughes és Raymond Tuckey diadalmaskodott egy másik hazai kettőssel szemben. Nielsen az első dán játékos, aki egyesben vagy párosban (nem ideértve a vegyes párost) Grand Slam-tornát nyert. Éppen az ő nagyapja, Kurt Nielsen volt az egyetlen dán teniszező eddig, aki Wimbledonban döntőbe jutott egyéniben, de 1953-ban és 1955-ben is vesztesen hagyta el a pályát. A nagyapa egyetlen Grand Slam-sikerét a US Openen érte el 1957-ben, amikor oldalán az amerikai Althea Gibsonnal megnyerte a vegyes párosok küzdelmét.

Lindstedt és Tecău sorozatban a harmadik wimbledoni döntőjükbe jutottak be, és mindhármat elveszítették. A nyílt érában másodszor fordult elő, hogy egy férfi páros nem tudta megnyerni az első három Grand Slam-fináléját. 1974-ben, 1980-ban és 1981-ben Robert Lutz és Stan Smith egyaránt vesztesen hagyta el a pályát a döntőt követően.

Kiemeltek 

 Makszim Mirni /  Daniel Nestor (második kör)
 Bob Bryan /  Mike Bryan (elődöntő)
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (első kör)
 Lijendar Pedzs /  Radek Štěpánek (harmadik kör)
 Robert Lindstedt /  Horia Tecău (döntő)
 Alexander Peya /  Nenad Zimonjić (első kör)
 Mahes Bhúpati /  Róhan Bópanna (második kör)
 Iszámul-Hak Kuraisi /  Jean-Julien Rojer (harmadik kör)

 Marcel Granollers /  Marc López ''(első kör)
 Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner ''(elődöntő)
 František Čermák /  Filip Polášek ''(első kör)
 Santiago González /  Christopher Kas ''(második kör)
 Colin Fleming /  Ross Hutchins ''(első kör)
 Eric Butorac /  Jamie Murray ''(második kör)
 Ivan Dodig /  Marcelo Melo ''(negyeddöntő)
 André Sá /  Bruno Soares ''(második kör)

Főtábla 
 WC = szabadkártyások
 ALT = helyettesek
 w/o = az ellenfél visszalépett
 R = feladták

Döntők

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Alsó ág

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Jegyzetek

Források 
 Főtábla eredményei
 Selejtező eredményei

F2